Клатч, или клач ( — схватить) — маленькая элегантная сумочка-конверт. У клатча может быть маленькая ручка, не ремешок, но обычно его носят под мышкой или обхватив ладонью. Изготавливается из высококачественных материалов (например, крокодиловой или змеиной кожи), украшается золотом, жемчугом, стразами и перьями.

История 
Особую популярность клатч получил в 1920—1930-е годы.

После Второй мировой войны клатч возродил к жизни Кристиан Диор.

В последние годы клатч вновь оказался на пике моды.

Описание 

Сегодня клатч — сумка не только для вечерних выходов в свет. Клатчи носят днём, сочетая их как с платьями и юбками, так и с брюками и джинсами. Чаще всего это клатчи, которые значительно выросли в размерах и порой доходят до параметров средней сумки. Но, несмотря на это, их по-прежнему носят в руке, прижав к боку и подпирая ладонью дно. Изготавливаются «будничные» клатчи из натуральной и искусственной кожи, различных тканей и даже мягкого прозрачного пластика. 

Но и классические маленькие вечерние клатчи не собираются сдавать своих позиций. Из сезона в сезон дизайнеры предлагают все новые виды клатчей. В качестве декора выступают драгоценные и полудрагоценные камни, стразы, бисер, бусины, кристаллы, перья, бантики, ленточки, а также всевозможные металлические элементы.

Ссылки 
 Выкройки как сшить клатч 
 Как сшить клатч своими руками? 
 Клатчи 

Дамские сумки